Les thériiformes (Theriiformes) forment une sous-classe de mammifères indirectement ancestral aux thériens. Le terme a été inventé en 1997 par McKenna & Bell dans leur classification des mammifères.

Classification phylogénétique

Références

Mammalia